Европейският стабилизационен механизъм е постоянно действащ планиращ фонд за финансово стабилизиране на страните от Еврозоната заменящ Европейския фонд за финансова стабилност разполагащ с 440 милиарда евро и Европейския механизъм за финансово стабилизиране разполагащ с 60 милиарда евро предоставени от Европейската комисия. Работата му започва на 1 юли 2012 г. (една година по-рано от набелязания срок)

Решенията на фонда се взимат с мнозинство, което изключва възможността от блокиране на решенията от малки страни.

Източници 

Икономика на Европейския съюз